Stefan Walewski (zm. 1680/1681) – kasztelan spicymierski
 Stefan Walewski (zm. 1803) – chorąży większy sieradzki, chorąży radomszczański, stolnik szadkowski
 Stefan Juliusz Walewski (zm. 1819) – podsędek ziemski sieradzki, poseł na Sejm Czteroletni